CINT — это интерпретатор командной строки для C/C++, включённый в объектно-ориентированный пакет анализа данных ROOT (CERN). Хотя он предназначался для использования с возможностями ROOT, CINT также может быть использован как отдельный компонент любой программы, требующей подобного интерпретатора.

Проект начат в 1991 году Masaharu Goto.

CINT — это такая же интерпретируемая версия C или C++ как и BeanShell для Java. В дополнение к языковому интерпретатору, он предоставляет некоторые возможности shell сходные с bash, например, историю и дополнение по Tab. Для реализации возможностей он использует поддержку reflection, встроенную в ROOT. Пользовательские классы, использующие этот интерфейс, могут также использовать описанную функциональность.

Языковой интерпретатор CINT фактически является гибридом между C и C++, поддерживающий, приблизительно, 95 % ANSI C и 85 % C++. Тем не менее, синтаксис более упрощён, нежели в самих языках. Например, оператор -> может быть заменён на . ценой опционального сообщения об ошибке. К тому же выражения в командной строке могут не оканчиваться на точку с запятой, несмотря на то, что это обязательное требование для макросов.

См. также 
 Ch

Примечания

Литература 
 M. Goto. Concept and application of Cint C++ interpreter. Interface Magazine, Aug-Nov, 1996.
  Cint : C++ interpreter. Frequently Asked Questions Digest. 14 Oct 2002 at CERN. Masaharu Goto
 Interpreted C as a Scripting Language, John David Duncan,

Ссылки 
 Домашняя страница CINT 
 «The CINT Interpreter Interface» (документация)

Программное обеспечение, написанное на Си
Интерфейс командной строки